Geschiedenis van Deurne (Antwerpen)
 Geschiedenis van Deurne (Nederland)